Лафорс может означать:

 Лафорс — прежнее название французской коммуны в департаменте Дордонь
 Лафорс — название муниципалитета в канадской провинции Квебек

См. также 
 Ла-Форс